De 10 kilometer open water voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op maandag 15 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Éva Risztov uit Hongarije.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen open water